Knut II. steht für:
 Knut der Große (etwa 995–1035), Herrscher über England, Dänemark, Norwegen und Südschweden
 Knut II. (Schweden) († um 1234), König von Schweden